TCDD és:

 l'acrònim de Ferrovies Estatals de Turquia
 l'abreviació de 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina